Mohammed Farid Bakhati (? – ?) egyiptomi labdarúgó-középpályás.

Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Labdarúgó-középpályások